Równo ist der Name zweier Orte in Polen:
 Równo (Główczyce) (Rowen, Kreis Stolp/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern
 Równo (Barlinek) (Ruwen, Kreis Soldin/Brandenburg) in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch: Równopole, Rówienko, Równe